Hamirpur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Hamirpur, Himachal Pradesh (ort) 
 Hamirpur, Uttar Pradesh (ort) 
 Hamirpur (distrikt i Himachal Pradesh), 
 Hamirpur (distrikt i Uttar Pradesh),